Marzorati ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Marzorati (1818–1865), italienischer Geistlicher, Theologe und Bischof von Como
 Lino Marzorati (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Pierluigi Marzorati (*  1952), italienischer Basketballspieler